Il giustiziere della strada (El exterminador de la carretera) – film italo-spagnolo del 1983 diretto da Jules Harrison (Giuliano Carnimeo). Conosciuto anche come Gli sterminatori dell'anno 3000.
Il giustiziere della strada (The Highwayman) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1987 al 1988.
Il giustiziere della strada (Street Corner Justice) – film statunitense del 1996 diretto da Charles Bail.